Martinů ist der Familienname folgender Personen:
 Bohuslav Martinů (1890–1959), tschechischer Komponist
 Oldřich Martinů (* 1965), tschechischer Polizeioffizier und stellvertretender Direktor von Europol